Kinton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Kinton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire